La liste de jeux Oric répertorie les jeux de la gamme Oric triés par ordre alphabétique.

Références

Lien externe 
 http://www.oricgames.com/jeux,fr,112.html

Oric